Palestine es el nombre de Palestina en varios idiomas, pero puede referirse a:
 Palestine (Arkansas), Estados Unidos.
 Palestine (Illinois), Estados Unidos.
 Palestine (Ohio), Estados Unidos.
 Palestine (Texas), Estados Unidos.

Véase también 
 Palestina